Coppa Italia er en pokalturnering i fodbold for kvindelige klubhold fra Italien arrangeret af og navngivet efter det italienske fodboldforbund, Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Liste over finaler 
Liste over finaler:

Noter

Referencer 

Etableret i 1971
Fodboldturneringer
Fodbold i Italien
Kvindefodbold i Italien